La saison 1919-1920 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Championnat national

Qualification Est 
 , à Engelberg : SC Engelberg - Akademischer EHC Zürich 0-2

Qualification Ouest 
 , à Château-d'Œx : HC Château-d'Œx - HC Bellerive Vevey 0-7

Finale 
Le HC Bellerive Vevey remporte le titre, le  de son histoire et le  consécutivement, grâce à une victoire 3-0 par forfait, l'Akademischer EHC Zürich ne s'étant pas présenté au match.

Championnat international suisse 
Ne limitant pas le nombre de joueurs étrangers, ce championnat, joué les 17 et  à Gstaad, n'est pas pris en compte pour le palmarès actuel des champions de Suisse.

Références 

1919-1920
Suisse 1919-1920
Suisse 1919-1920
Hockey sur glace 1919-1920
Hockey sur glace 1919-1920